Zaumseil ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zaumseil (* 1957), deutsche Bildhauerin
 Heinrich Zaumseil, deutscher Turner
 Jana Zaumseil (* 1977), deutsche Chemikerin
 Uta Zaumseil (* 1962), deutsche Künstlerin